Жужа Ра́дноти (; 12 февраля 1938, Будапешт) — венгерский , театральный деятель, . Заслуженный деятель культуры Венгрии. Действительный член Академии литературы и искусства имени Сечени (2013).

Лауреат премии имени Мари Ясаи (1980). Лауреат государственной премии Кошута (2017). Сыграла важную роль в развитии молодой венгерской драмы 1970-х годов.

Биография 
С 1958 по 1963 год обучалась на филологическом факультете Будапештского университета, после окончания которого работала в Театре комедии в качестве драматурга, а затем постановщика (до 2009).

Творческая деятельность Ж. Ра́дноти сосредоточена на вопросах современной венгерской драмы. Была одним из основателей и организаторов Открытого форума, который является ежегодным собранием венгерских драматургов.

Преподаёт курс современной венгерской драмы в Институте истории литературы Будапештского университета. Была приглашенным преподавателем в Академии театра и кино в Будапеште и Реформатском университете Кароли Гаспара, преподаёт историю венгерской драмы и практическую драматургию. Приглашенный преподаватель Паннонского университета.

Историк драмы, член правления Гильдии драматургов Венгерской театральной ассоциации, член Академии литературы и искусства Сечени.

Муж — прозаик и драматург Иштван Эркень (с 1965 до его смерти в 1979 году).

Избранные публикации 
 Szakonyi Károly: Adáshiba
 Оrkény István: Macskajáték; Pisti a vérzivatarban
 Bereményi Géza: Légköbméter
 Csurka István: Eredeti helyszín; Házmestersirató
 Örkény István — Nemeskürty István: A holtak hallgatása
 Weöres Sándor: Kétfejű fenevad
 Nádas Péter: Találkozás
 Esterházy Péter: Búcsúszimfónia; Rubens és a nemeuklideszi asszonyok
 Márton László: A nagyratörő; Az állhatatlan; A törött nádszál
 Spiró György: Elsötétítés; Príma környék; Kvartett
 Borbély Szilárd: Az olaszliszkai
 Márai Sándor: Hallgatni akartam (a regény monodráma-változata)
 Esterházy Péter: Mercedes Benz (felolvasószínházi bemutató)
 Déry Tibor — Pós Sándor — Presser Gábor — Adamis Anna: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
 Sarkadi Imre — Ivánka Csaba — Szörényi Levente — Bródy János: Kőműves Kelemen
 Horváth Péter — Presser Gábor — Sztevanovity Dusán: A padlás
 Fejes Endre — Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem
 Spiró György — Másik János: Ahogy tesszük
 Békés Pál — Geszti Péter — Dés László: A dzsungel könyve
 Dés László — Geszti Péter — Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk (Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán)

Награды и премии 
 Орден Заслуг (Венгрия) (1996)
 Премия имени Лайоша Балинта (1977)
 Премия имени Мари Ясаи (1980)
 Премия Имре Робоза (1996)
 Премия Жолта Харшаньи (1999, 2017)
 Премия Pro Cultura Urbis (2002)
 Заслуженный деятель культуры Венгрии (2003)
 Премия имени Кошута (2017)
 Премия My Country Award (2019)
 Почётный гражданин 2-го района Будапешта (2021).

Примечания

Ссылки 
 Radnóti Zsuzsa
 Radnóti Zsuzsa

Почётные граждане Будапешта
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Мари Ясаи
Лауреаты театральных премий
театральные деятели Венгрии
Выпускники Будапештского университета
Преподаватели Будапештского университета
Преподаватели вузов Венгрии
Заслуженные деятели искусств
Академики Венгрии